Phthia bezeichnet:

 Phthia (Mythologie), eine mythologische Landschaft und Stadt in Griechenland.
 mehrere weibliche Gestalten aus der griechischen Mythologie:
 Phthia (Tochter des Phonoreus), Geliebte des Zeus
 Phthia (Tochter der Niobe)
 Phthia (Geliebte des Apollon), Mutter von Doros, Laodokos und Polypoites
 Phthia (Heroine), eponyme Heroine von Phthia
 Phthia (Geliebte des Amyntor)
 einen Asteroiden, (189) Phthia